Against the Grain (gegen den Strich) bezeichnet:

 Against the Grain (Album), Punkalbum von Bad Religion
 Against the Grain (Radio), Radioprogramm von Sasha Lilley bei KPFA
 Against the Grain (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1993)